Figueiró ist der Name von:

Namensträger
 Mengálvio Pedro Figueiró (* 1939), brasilianischer Fußballspieler

Orte
 Figueiró da Granja, Gemeinde im Kreis Fornos de Algodres, Portugal
 Figueiró da Serra, ehemalige Gemeinde im Kreis Gouveia, Portugal
 Figueiró do Campo, Gemeinde in Portugal
 Figueiró dos Vinhos, Kleinstadt im Kreis Concelho, Portugal
 Figueiró (Freguesia), Gemeinde im Kreis Paços de Ferreira, Portugal

siehe auch
 Figueiros
 Figueira